Robert Fulton (1765–1815) amerikai feltaláló
Robert Fulton (1929–) Robert David Fulton, Iowa állam kormányzója 1965–1969 között
Robert Fulton (1948–) Sir Robert Henry Gervase Fulton, Gibraltár kormányzója 2006–2009 között